Petter Hegre (né en 1969 à Stavanger en Norvège) est un photographe norvégien célèbre pour ses photos de nus féminins.

Biographie 

Il a étudié à la Brooks Institute of Photography en Californie et a travaillé à New York avec Richard Avedon avant de revenir dans sa Norvège natale.

Il a reçu le prix « Photographer of the Year 2001 » au  érotique annuel à Londres (« Erotic prizes »).

Il est marié au mannequin Luba Shumeyko et ils partagent leur temps entre une villa en Algarve, Portugal et un atelier dans le cœur de Paris.

Récompense 
 2001 : Photographer of the Year 2001 au  érotique annuel à Londres.

Collections, expositions

Galerie

Publications 

 Yoga pur, Barth O.W., 2015.
 Tuscany Nudes, Edition Skylight, 2010.
 Marketa, Edition Skylight, 2006.
 100 Nude Models, 2006.
 100 Naked Girls, Amphoto Books, 2004.
 Wild Shaven Angel, Reuss, 2003.
 Luba, La Musardine, 2003.
 Russian Lolita, Edition Reuss, 2002.
 My Book, Petter Hegre Studio, 2000.
 My Wife, Brand: Edition Stemmle, 2000.

Bibliographie 
 Introduction à Wild Shaven Angel, photographies de Petter Hegre, Agnès Giard (éditions Reuss, Munich, 2003)

Publications

Liens externes 
 
  

Naissance en septembre 1969
Naissance à Stavanger
Photographe norvégien
Érotisme